Le prix de la littérature de l'État (en ) est un prix littéraire décerné depuis 1992 par le Conseil national de la littérature.

Description 

Le prix est décerné annuellement à un écrivain ou à un traducteur.
En 2006 le montant du prix est de .

Son prédécesseur était le Prix national de littérature décerné de 1865 à 1992.

Listes des lauréats 1865–1992

Listes des lauréats 1993-

Voir aussi

Liens externes

Liens internes 
 Liste de prix littéraires finlandais

Notes et références 

Prix littéraire en Finlande
Ordre honorifique de Finlande
Liste en rapport avec la Finlande
Prix littéraire de traduction